Виктор Дубовицкий:
 Дубовицкий, Виктор Васильевич (род. 1954) — учёный-историк, публицист, писатель, общественный деятель. 
 Дубовицкий, Виктор Михайлович (род. 1984) — российский баскетболист, кандидат в мастера спорта.